La Qatari League 2004-2005 è stata vinta dall'Al-Gharafa Sports Club.

Classifica

Legenda:
      Campione del Qatar e ammessa alla AFC Champions League 2006
      Ammessa alla AFC Champions League 2006
      Retrocessa in Qatar Second Division 2006-2007

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Collegamenti esterni 

2004